Екатерина, герцогиня Кентская (, урождённая Екатерина Люси Мария Уорсли, ; род. 22 февраля 1933 года, , Йоркшир) — супруга Эдварда, герцога Кентского, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II, член британской королевской семьи.

Герцогиня привлекла внимания общественности в 1994 году, сменив свою протестантскую веру на католическую. Екатерина связана с миром музыки, выступала в составе нескольких хоров. Екатерина известна и тем, что вручала трофеи на Уимблдонском турнире, унаследовав эту роль от своей свекрови герцогини Марины.

Брак 
8 июня 1961 года Екатерина вышла замуж за принца Эдварда, герцога Кентского, старшего сына трагически погибшего Георга, герцога Кентского и его супруги Марины Греческой. Его отец был четвёртым сыном короля Георга V. Свадьба прошла в Йоркском соборе. На свадьбе присутствовали члены британской и испанской королевских семей. После брака Екатерина получила титул Её Королевское Высочество герцогиня Кентская.

В семье родилось трое детей:
 Георг (Джордж), граф Сент-Эндрюс (род. 1962) женился на Сильвии Томассели, трое детей;
 Леди Элен Тейлор (род. 1964) вышла замуж за Тимоти Тейлора, четверо детей;
 Лорд Николас Виндзор (род. 1970) женился на Паоле Дойме де Лупис де Франкопан, трое сыновей.

Титулы 
 22 февраля 1933 — 8 июня 1961: мисс Екатерина Люси Мария Уорсли
 с 8 июня 1961: Её Королевское Высочество герцогиня Кентская

Её полный титул: Её Королевское Высочество принцесса Эдвард Джордж Николас Пол Патрик, герцогиня Кентская, графиня Сент-Эндрюс и баронесса Даунтпатрик, Дама Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Примечания

Ссылки 

Виндзоры